Ningen Isu (kortverhaal), een kortverhaal van de Japanse auteur Edogawa Ranpo
 Ningen Isu (band), een Japanse heavy metalband die vernoemd is naar het kortverhaal